HMS Styrbjörn har tre fartyg döpts till i svenska flottan:

 – en fregatt av Hemmema-klass sjösatt 1790
 – en minsvepare sjösatt 1935
 – en patrullbåt sjösatt 1980